Вера Николаевна Рохлина (урождённая Шлезингер, ; 1896 — 4 апреля 1934, Париж) — российско-французская художница Парижской школы.

Биография 
Родилась в Москве. Училась в студии живописи и рисунка Ильи Машкова, позже в Киеве у Александры Экстер. Писала обнаженную натуру, портреты, пейзажи, натюрморты с цветами. В 1918—1919 под фамилией Шлезингер участвовала в выставках московских художников, в том числе в выставке Московского товарищества художников (МТХ), выставке картин Профессионального союза художников-живописцев, в 5-й Государственной выставке картин «От импрессионизма до беспредметности», в Выставке картин и скульптуры художников-евреев.

В 1919—1920 гг. жила в Тифлисе. В начале 1920-х годов уехала во Францию и поселилась в Париже, на Монпарнасе. В 1922 году экспонировала свои работы в «Осеннем салоне», «Салоне Независимых» и «Салоне Тюильри». В 1925 году в галерее Шарля Вильдрака и в 1934 году в галерее «Баррейро» прошли персональные выставки художницы. Была знакома с Зинаидой Серебряковой, тоже жившей в Париже, написала её портрет.

Вера Рохлина покончила с собой в возрасте 38 лет. Некролог в журнале «Русская мысль» написал Александр Бенуа.

Память 
 В Нижнем Новгороде существует Школа искусств им. Веры Рохлиной.

Ценовые рекорды работ Веры Рохлиной 
 24 июня 2008 года на аукционе «Кристис» холст Веры Рохлиной «Картёжники» был продан за $ 4 040 954. Столь высокая цена вызвала недоумение некоторых специалистов.

Примечания

Ссылки 
 Картины Веры Рохлиной на сайте проекта «Art Inconnu»

Художники русского авангарда
Русские эмигранты первой волны во Франции
Парижская школа
Художницы России
Художники Франции
Родившиеся в Москве
Художницы Серебряного века